Ярощук — українське прізвище.

Відомі носії 

 Ярощук Валерій Петрович — майстер-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Ярощук Віктор Володимирович (* народився1 червня 1939 року. Господарник, громадсько-політичний діяч, літератор.
 Ярощук Володимир Іванович — член Партії регіонів; ВР України.
 Ярощук Степан Степанович — російський генерал.

 Ганна Василівна Ярощук Ганна Василівна Рижикова (при народженні Ярощук, *3 березня 1990) — українська легкоатлетка, що спеціалізується у бігу з бар'єрами.

Українські прізвища
Прізвища на -ук